Трабада () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Орьенталь. Население — 1346 человек (на 2010 год). Расположен в 75 км от административного центра провинции — города Луго.

Население

Примечания

Города Луго
Муниципалитеты Луго